Brennpunkt bezeichnet

 in der Optik den Punkt, in dem eine optische Linse oder ein Hohlspiegel alle parallelen Lichtstrahlen sammelt, siehe Fokus
 Brennpunkt (Chemie), die Temperatur, bei der sich Gase, Festkörper oder Flüssigkeiten entzünden lassen und von selbst weiter brennen.
 Brennpunkt (Geometrie), in der Geometrie den Brennpunkt einer Ellipse, einer Parabel oder einer Hyperbel
 Sozialer Brennpunkt, Begriff aus der Gesellschaftswissenschaft für bestimmte Wohngebiete
 Brennpunkt (Museum), ein Heizungsmuseum in Wien

Brennpunkt steht namentlich für

 Brennpunkt (1961), Film
 Brennpunkt (Roman) von Arthur Miller
 ARD-Brennpunkt, deutsche Fernsehsendung

Siehe auch: